Výraz příloha obecně označuje cokoliv, co je v nějaké podobě přiloženo k jinému produktu. Příloha může mít různou formu. Nejčastější příklady příloh jsou
 příloha jídla
 novinová příloha
 příloha dopisu nebo emailu
 barevná příloha
 humoristická příloha
 literární příloha
 nedělní příloha

Externí odkazy